Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2016-17 розпочалися 3 грудня у шведському Естерсунді й завершилися на дев'ятому етапі в норвезькому Осло. Всього а програмі кубка світу було 9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстоювала чешка Габріела Коукалова. Вона ж стала новою володаркою трофею.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2015–16

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні